Подомхи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Подомхи — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Подомхи — деревня в Лепельском районе Витебской области.